Yin kan som auktorsförkortning betyda:

 Chang-Min Yin
 Wen-Ying Yin
 Zi-Wei Yin

Robotskapade auktorsförkortningar